Humplik ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Humplik (1888–1958), österreichischer Bildhauer und Maler
 Patricia Humplik, Schweizer Schwimmerin